Château de Vincennes peut désigner :
 le château de Vincennes, un château médiéval et Renaissance de France situé sur la commune de Vincennes, dans le département du Val-de-Marne ;
 Château de Vincennes, une station du métro de Paris situé sur les communes de Paris et de Vincennes, dans les départements de Paris et du Val-de-Marne (ligne 1).